Лейхтенбергский — фамилия; имеет женскую форму Лейхтенбергская.

Известные носители:
 Лейхтенбергский, Георгий Николаевич (1872—1929) — герцог Лейхтенбергский, принц де Богарне.
 Лейхтенбергский, Николай Николаевич (1868—1928) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, активный участник Белого движения.
 Лейхтенбергский, Сергей Николаевич (1903—1966) — основатель и первый руководитель Народно-трудового союза, правнук российского императора Николая I.

См. также 
 Лейхтенбергский-Романовский